

Nobili

Conti di Douglas 
William Douglas, I conte di Douglas (ca.1327-1384)
William Douglas, VI conte di Douglas (1425-1440)
William Douglas, VIII conte di Douglas (1425-1452)

Contes di Angus 
William Douglas, II conte di Angus (ca.1398-1437)
William Douglas, IX conte di Angus (1533-1591)
William Douglas, X conte di Angus (1552-1611)
William Douglas, XI conte di Angus (1590-1660)

Contes di Morton 
William Douglas, VI conte di Morton (1540-1606)
William Douglas, VII conte di Morton (1582-1648)

Lords di Douglas 
William I, Lord di Douglas (morto 1214 circa) 
William Longleg, Lord di Douglas (1220-1274 circa)
William Douglas the Hardy (1240-1299 circa)
William IV, Lord di Douglas (morto 1333)

Altri nobili 
William Douglas di Glenbervie, morto nel 1513 nella battaglia di Flodden Field
William Douglas, Lord di Liddesdale,(m 1353)
Sir William Douglas di Nithsdale, Scottish knight, (m 1392)
William Douglas, Duca di Hamilton (1635-1694)
William Douglas, I Duca di Queensberry (1637-1695)
Sir William Douglas, I Baronetto (m. 1809), proprietario terriero scozzese fondatore del Castello Douglas
William Douglas, IV duca di Queensberry (1725-1810)
William Douglas, I Barone Douglas di Kirtleside (1893-1969), senior commander della Royal Air Force

Altri 
William O. Douglas (1898-1980), membro della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America
William H. Douglas (1853-1944), parlamentare degli Stati Uniti
William Lewis Douglas (1845-1924), governatore del Massachusetts dal 1905 al 1906
William Robert Keith Douglas (1783-1859), politico britannico e proprietario terriero
William Douglas (colonnello) (1742-1777) ufficiale della Guerra d'indipendenza americana
William Douglas (capitano di mare) (morto nel 1791), mercante marittimo di pelli scozzese e americano
William Douglas (calciatore inglese), ex-calciatore inglese del Newton Heath e Blackpool
William Douglas Humia Menezes, ex-calciatore brasiliano
William Douglas, pugile americano
William Douglas (c.1672-1748), probabile autore del poema Annie Laurie
William Douglas, parlamentare statunitense

Bill Douglas, regista cinematografico scozzese
Bill Douglas, musicista canadese
Billy Douglas, trombettista jazz e vocalist